Toulet peut faire référence à :

 Alfred Toulet (1839-1905), homme politique français
 Louis-Édouard Toulet (1892-1967), artiste peintre français
 Paul-Jean Toulet (1867-1920), écrivain et poète français